Азі́мов — прізвище татарського походження із російським суфіксом -ов. Жіноча форма — Азімова.

Відомі носії 
 Айзек Азімов (1920—1992) — американський письменник, біохімік.
 Азімов Олександр Тельманович — український науковець, доктор геологічних наук.
 Азімов Рустам Содікович ( 1958) — узбецький політик.
 Азімов Рустам Шухратович ( 1991)  — білоруський хокеїст, нападник.
 Азімов Хушбахт (1973—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Азімов Чингізхан Нуфатович (1931—2002) — український вчений-правознавець.

Примітки